Vallée Centrale peut désigner :
 la Vallée Centrale, une vallée du Chili ;
 la Vallée Centrale, une vallée du Costa Rica ;
 la Vallée Centrale, une vallée des États-Unis en Californie.

Voir aussi 

 

Homonymie de toponyme